Francisco Maestre es un nombre de hombre que puede hacer referencia a:

 Francisco Maestre (1872-1920), político español.
 Francisco Maestre (1957-2011), actor español.
 Francisco Espinosa Maestre (1954-), historiador español, afincado en Sevilla.